La palabra Chucha puede referirse a:

 Es un coloquialismo para referirse a la hembra de perro doméstico en español.
 En Bolivia, Panamá, Ecuador, Perú, Uruguay y la costa caribe colombiana es un vulgarismo utilizado para referirse a la vagina y también al olor de las axilas.
 En Chile, Panamá, Ecuador y Tarija Bolivia, Perú es un vulgarismo para referirse a situaciones sorpresivas, para distancias lejanas y como insulto.
 En Colombia se usa para referirse al mal olor de las axilas. También suele utilizarse para referirse a las personas cobardes; así mismo también uno de los nombres comunes de Didelphis marsupialis, también conocido como tacuazín o zarigüeya común
 La Chucha, localidad española perteneciente al municipio de Motril, en la provincia de Granada y comunidad autónoma de Andalucía.